Client — дебютный альбом проекта Client, выпущен в 2003 году на лейбле Toast Hawaii.

Список композиций

Синглы 
 «Price of Love» (7 апреля 2003)
 «Rock and Roll Machine» (4 августа 2003)
 «Here and Now» (8 декабря 2003)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Дебютные альбомы 2003 года
Альбомы Mute Records
Альбомы Client